Ayassi steht für:

 Ayassi (Regisseur) ein Filmregisseur
 Ayassi Entertainment ein Filmproduktionsunternehmen